Die 1. Division 2002 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 28. März 2002 und endete am 3. November 2002.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Teams stiegen in die Premjer-Liga 2003 auf, während die letzten zwei Vereine in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Obersten Division 2001
 Fakel Woronesch
 Tschernomorez Noworossijsk

Die 13 Vereine, die in der 1. Division 2001 die Plätze 3 bis 15 belegten
 Kuban Krasnodar
 Amkar Perm
 Spartak Naltschik
 Wolgar-Gazprom Astrachan
 Tom Tomsk
 Rubin Kasan
 Metallurg Krasnojarsk
 Kristall Smolensk
 Neftechimik Nischnekamsk
 FK Chimki
 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 FK Lada Toljatti
 Lokomotive Tschita

sowie die drei Aufsteiger der 2. Division
 SKA-Energija Chabarowsk
 FK SKA Rostow
 Dynamo Sankt Petersburg

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2002
2002